Лучани () — община в Сербии, входит в Моравичский округ.

Население общины составляет 22 810 человек (2007 год), плотность населения составляет 50 чел./км². Занимаемая площадь — 454 км², из них 63,0 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Лучани. Община Лучани состоит из 36 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 12,6 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии